Приморское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Приморское сельское поселение — входит в Приморский район Архангельской области.
 Приморское сельское поселение — входит в Быковский район Волгоградской области.
 Приморское сельское поселение — входит в Калачевский район Волгоградской области.
 Приморское сельское поселение — входит в Неклиновский район Ростовской области.
 Приморское сельское поселение — входит в Агаповский район Челябинской области.

См. также 
 Приморский сельский округ